Das Farmers Classic 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 26. Juli bis 1. August 2010 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die ATP Studena Croatia Open sowie in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie das Farmers Classic zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Sam Querrey, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Im Finale siegte er gegen Andy Murray mit 5:7, 7:62, 6:3. Damit gewann nach Siegen in Memphis, Belgrad und London bereits seinen vierten Titel des Jahres und sechstes Karrieretitel. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan die Titelverteidiger und auch sie konnten diesen verteidigen. Im Finale besiegten sie Eric Butorac und Jean-Julien Rojer in drei Sätzen. Es war bereits ihr sechster gemeinsame Doppel-Titel in Los-Angeles sowie Titel des Jahres. Insgesamt war dies ihr 62. gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 619.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 700.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 58 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Los Angeles